Буковица — населенный пункт в общине Лакташи, которая принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Буковице проживало 558 человек.

Население

Национальный состав 
1971 год:
 Сербы — 3
 Хорваты — 621
 Югославы — 3
 Другие — 33
1981 год:
 Сербы — 4
 Хорваты — 568
 Югославы — 23
 Другие — 28
1991 год:
 Сербы — 12
 Хорваты — 491
 Югославы — 7
 Другие — 48

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской